M1903 steht für:
 Browning M1903, eine belgische Selbstladepistole
 Colt M1903 .32 ACP, eine leichte Selbstladepistole
 Springfield M1903, ein US-amerikanisches Repetiergewehr

Abkürzung